Mosa est le nom latin de la Meuse, fleuve d'Europe. C'est aussi un nom de famille.

Personnalités 

 Hass Mosa, auteur-compositeur-interprète français ;
 Maurice Mosa (1948-2013), footballeur puis entraîneur malgache ;
  (né en 1956), directeur de théâtre et musicien tchèque ;
 Victor Mosa (1945-2009), footballeur français.

Géographie 
 Mosa, ancien nom de la Meuse, fleuve d'Europe.

Institution
 Mosa, nom d'une école de danse créée à Liège en 2022.